Прим (лат.:Primus), имя, которое носили некоторые святые:

 Прим и Донат, диаконы, священномученики (+ ок. 362). Пострадали во времена Иулиана отступника он донатистов за исповедание христианства в Лавеллуме (Lavellum, Lavallum), Северо-западная Африка.  Память 9 февраля.
 Прим, мученик африканский. Пострадал вместе с Аккидией (лат.: Accidia). Память 28 мая.
 Прим и Фелициан (+ ок. 297), мученики Римские. Память 9 июня.

 Прим Римлянин, мученик, (I век). Пострадал в Антиохии вместе с Кириллом и Секундарием (лат.: Secundarius).

Примечания